Mucomassaria är ett släkte av svampar. Mucomassaria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mucomassaria